Касия:
Имя
 Кисс, Касия
 Касия (Минас-Жерайс)
 Касия Страсс

 География
 Касия () — район в Португалии.

См. также 
 Касия-дус-Кокейрус () — муниципалитет в Бразилии.
 Касиян — фамилия Касиян, Василий Ильич.